Kanonisch (lateinisch canonicus „regelgerecht“; dies aus griechisch κανονικός (kanonikós)) bedeutet „den Regeln entsprechend“ und steht für:

 Religion
 zum Bibelkanon gehörig
 Kanonisches Recht, das Kirchenrecht in den katholischen Kirchen
 Kanonische Visitation, der Besuch eines Oberen mit Aufsichtsbefugnis zum Zweck der Bestandsaufnahme und Normenkontrolle (nach kanonischem Recht)
 Kanonisches Alter, zur Erlangung kirchlicher Rechte und Pflichten, insbesondere Ämter, nötige Anzahl an Lebensjahren

 Pädagogik
 zum Bildungskanon gehörig als vorrangig zu vermittelnder kultureller Inhalt

 Mathematik, Informatik
 Kanonische Form oder auch Normalform, eine Darstellung mit vorgegebenen Eigenschaften
 Kanonische Basis oder auch Standardbasis eines Vektorraums
 Kanonische Korrelation, ein Maß für die wechselseitige Abhängigkeit zweier Gruppen von Zufallsvariablen
 Kanonische Abbildung, die zu einem Mengenpaar gehörige Abbildung
 einer Menge auf die Faktormenge (kanonische Surjektion) oder
 einer Untermenge in die Obermenge (kanonische Injektion, Inklusionsabbildung)
 einer Gruppe auf die Nebenklassen eines Normalteilers (kanonischer Homomorphismus)
 Kanonische Verknüpfung, eine durch eine Äquivalenzrelation induzierte Verknüpfung auf einer Faktorhalbgruppe
 Kanonische Überdeckung, ein Konzept aus der relationalen Entwurfstheorie zum Entwurf von Schemata relationaler Datenbanken
 Kanonischer Name (Technische Informatik)

 Physik, Chemie
 Kanonisches Ensemble, in der statistischen Physik ein System im thermischen Gleichgewicht
 Kanonische Transformation, in der Physik das spezifische Ergebnis einer Bewegungsgleichung (Mechanik)
 Kanonische Gleichungen (klassische Mechanik)
 Kanonische Vertauschungsrelationen (Quantenmechanik)
 Kanonische Aminosäuren, die klassischen 20 proteinogenen Aminosäuren

 Musik
 auf das Formprinzip des Kanons bezogen, z. B. Canonische Veränderungen

Siehe auch:
 Kanone, Kanonik, Kanoniker, Canon (Begriffsklärung), Cannon, Canyon, Canonical
 CNAME Resource Record, ein Teil der Namensauflösung im Internet